

Toponyme 

 Auriol, une commune française, située dans le département des Bouches-du-Rhône ;
 Puech-Auriol, un quartier de Castres.

Patronyme 

  ;
 Charles Joseph Auriol (1778-1834), peintre suisse ;
 Cyriac Auriol (1966-), acteur et producteur français ;
 Didier Auriol (1958-), coureur automobile, champion du monde des rallyes 1994 ;
 Emmanuelle Auriol (1966-), économiste français ;
 George Auriol (1863-1938), journaliste et graveur français ;
 Henri Auriol (1880-1959), député français ;
 Hubert Auriol (1952-2021), coureur automobile français ;
 Jacqueline Auriol (1917-2000), aviatrice française ;
 Jean-Baptiste Auriol (1806-1881), clown, jongleur et acrobate français ;
 Jean-Georges Auriol (1907-1950), critique de cinéma ;
 Joseph Auriol (1853-?), prêtre français condamné au bagne en 1882 pour empoisonnement ;
 Michelle Auriol (1896-1979), épouse de Vincent Auriol, premier président de la IVe République ;
 Pierre Auriol (1280-1322), théologien français ;
 Prosper Auriol père (1821-1870), banquier et homme politique français ;
 Prosper Auriol fils (1861-1944), fils du précédent, banquier et pyrénéiste français ;
 Vincent Auriol (1884-1966), président de la République française ;

Prénom 

Auriol est un prénom.

Divers 
 Maison Auriol, monument historique,  une maison individuelle, à Gabaston, commandée par le psychiatre Guy Auriol ;
 Boulevard Vincent-Auriol, une voie du 13e arrondissement de Paris.
Nommés d'après le village d'Auriol :
 tuerie d'Auriol, fait-divers du  ;
 trésor d'Auriol, découverte numismatique de 1867.
Nommée d'après Georges Auriol, son créateur :
 police de caractère Auriol.

Homonymie de patronyme